Кубок полноправных членов () — национальный кубковый турнир в английском футболе, проводившийся Футбольной ассоциацией Англии с 1985 по 1992 год. Благодаря официальным спонсорам, Кубок полноправных членов назывался Simod Cup с 1987 по 1989 год и Zenith Data Systems Cup с 1989 по 1992 год.

После трагедии на стадионе «Эйзель» УЕФА отстранила английские клубы от участия в еврокубках. Чтобы дать топ-клубам дополнительную игровую практику, Футбольная ассоциация Англии учредила новый турнир. В Кубке принимали участие клубы двух высших дивизионов, являвшиеся полноправными членами Футбольной ассоциации с правом голоса. Представители же Третьего и Четвёртого дивизионов были ассоциированными членами Футбольной ассоциации и не имели права голоса, эти клубы играли в другом кубковом турнире — Трофее Футбольной лиги (также известном как Кубок ассоциированных членов).

Кубок полноправных членов был отменен спустя семь лет в результате создания Премьер-лиги и сокращения Футбольной лиги до трёх дивизионов.

Победители

См. также 
 Трофей Футбольной лиги

Ссылки 
 Кубок полноправных членов на top-football.ru
 Кубок полноправных членов на nozdrul.plus.com

Футбол в Англии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1985 года
Исчезнувшие кубковые футбольные турниры в Англии